

Letteratura
Il cuore rivelatore (The Tell-Tale Heart) – racconto di Edgar Allan Poe del 1843

Cinema
The Tell-Tale Heart – cortometraggio d'animazione del 1953 diretto da Ted Parmelee
The Tell-Tale Heart – film del 1934 diretto da Brian Desmond Hurst
Panic (The Tell-Tale Heart) – film del 1960 diretto da Ernest Morris

Televisione
The Tell-Tale Heart – film per la televisione britannico del 1939 diretto da Frank Wisbar

Musica 

 The Tell-Tale Hearts – gruppo musicale garage rock